Pensioen- en Uitkeringsraad
Een politieke partij in Roemenië, zie Conservatieve Partij (Roemenië)
Polyurethaan
Een Duitse popgroep, zie Pur (band)